Ayako Shiraishi – doppiatrice giapponese
 Fuyumi Shiraishi – attrice e doppiatrice giapponese
 Kirara Shiraishi – velocista giapponese
 Kōji Shiraishi – regista giapponese
 Masuyo Shiraishi – ex calciatrice giapponese
 Minoru Shiraishi – doppiatore, conduttore radiofonico e cantante giapponese
 Ryōko Shiraishi – doppiatrice e cantante giapponese